Irlanda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Irlanda, Coahuila, Matamoros, 
 Irlanda, Chiapas, Tapachula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar